Shackleton peut désigner :

Patronyme 
 Ernest Shackleton, (1874-1922) un explorateur anglo-irlandais,
 Edward Shackleton, (1911-1994), fils du précédent, géographe et homme politique britannique,
 Len Shackleton (1922-2000), un footballeur anglais,
Megan Shackleton (1999-), une pongiste handisport britannique.

Œuvre 
 Shackleton (2002), un téléfilm britannique.

Produit 
 Shackleton, une marque de whisky.

Toponymes

Shackleton, village d'Australie-Occidentale.

Lune 
 Le cratère Shackleton, cratère d'impact au pôle sud de la Lune.

Navires 
 RRS Shackleton, un navire océanographique britannique baptisé en l'honneur de l'explorateur.
 RRS Ernest Shackleton, un brise-glace britannique également baptisé en l'honneur de l'explorateur.

Aviation 
 Avro Shackleton, un avion de patrouille maritime britannique à long rayon d'action utilisé par la Royal Air Force.

Homonymie de patronyme